Rodolph Nasillski est auteur et metteur en scène français né le  à Rouen. Il écrit et met en scène des spectacles pluridisciplinaires.

Biographie 
Rodolph Nasillski est créateur de spectacles. Il conçoit des shows qui mêlent arts vivants et arts multimédias. Il découvre le théâtre à l’âge de 9 ans en interprétant le rôle de Nicolas Barré enfant dans la pièce éponyme. Il réalise sa première mise en scène de théâtre à 17 ans avec la pièce de Harold Pinter Une petite douleur (A Slight Ache).

Suivant une formation d’art dramatique, il acquiert une expérience artistique et technique. Lorsqu'il monte sa première pièce de théâtre, il abandonne le jeu et est appelé  pour concevoir un spectacle pour le Festival des arts de l'univers scientifique et technique.

Bien qu’il ne quitte ni le théâtre avec la mise en scène de pièces ni la musique avec la direction artistique de concerts, il se consacre principalement aux spectacles internationaux, qu’ils soient ponctuels comme les commémorations du Débarquement allié en Normandie, le passage à l’an 2000, la Coupe d’Afrique des Nations... ou permanents au sein de parcs d’attraction ou de casinos.

Spectacles
1995 : Il était une fois - France
1995 : Juste un tour - Québec
1997 : Nations - Bénin
1999 : Le Siècle en mouvements - France
2000 : Dernière Nuit - France
2000 : Le Départ - France
2001 : Un peu de Prévert - France
2002 : Seasons - France
2003 : Fiesta - France
2004 :  du Débarquement Allié en Normandie - France
2004 : Lumière ! - France
2005 : Pink - France 
2006 : L'Extraordinaire Voyage - France 
2007 : Mirages - Arabie saoudite 
2008 : Beautés - France, Production ECA2
2008 : Color's Quest Chine, Production ECA2
2008 : The Fifth Element - Russie, Production ECA2
2008 : Sands Mind Crystal - Singapour, Production ECA2

Concerts
1995-1999 : Neck'Airs de la Musique - France
2006 : Fullove - France
2009 : The Amazing THE - Tournée en France et au Royaume-Uni
Nombreuses Fêtes de la musique et plateaux d'artistes

Théâtre
1992 : Une petite douleur de Harold Pinter
1993 : Huis clos de Jean-Paul Sartre
1997 : La Nuit de l'iguane de Tennessee Williams

Divers
2007 : Mise en lumière de l'Église Saint-Michel au Havre, patrimoine mondial de l'humanité - Unesco

Références

Liens externes 
 
 
 Site personnel
 Site officiel de ECA2

Metteur en scène français
Dramaturge français du XXIe siècle
Naissance à Rouen
Naissance en décembre 1975